Курбанов: — прізвище.

 Курбанов Арсен Шахбазович (1984) — артист-вокаліст Київського національного академічного театру оперети. Заслужений артист України (2016).
 Курбанов Валерій Білялович (1939—2009) — заслужений діяч мистецтв України, професор Київської консерваторії і Київського театрального інституту імені І. К. Карпенка-Карого.
 Курбанов Гусейн Багаутдинович (1974) — російський боксер, призер чемпіонату Європи.
 Курбанов Джахон Абдусаїдович (1986) — таджицький боксер, чемпіон Азії та Азійських ігор.
 Курбанов Магомед Арсенович ( 11 квітня 1992) — російський та азербайджанський футболіст українського походження.
 Курбанов Рахманкул Курбанович (1912—2012) — радянський державний діяч, голова Ради міністрів Узбецької РСР у 1961 — 1971 роках.
 Курбанов Рашид Магомедович (1987) — російський та узбецький борець вільного стилю дагестанського походження.
 Курбанов Сергій Олегович (1963) — російський кореєзнавець, доктор історичних наук, професор Східного факультету Санкт-Петербурзького державного університету.
 Курбанов Сухроб Усманович (1946) — іноземний дійсний член Національної академії мистецтв України, народний художник Таджикистану, народний художник СРСР, тричі лауреат Державної премії Таджикистану.

Дагестанські прізвища
Азербайджанські прізвища